Змагання в парному розряді серед жінок проходили в рамках тенісного турніру WTA 3-ї категорії Heineken Trophy 1999, який відбувся удесяте в 'с-Гертогенбосі (Нідерланди). Сабін Аппельманс і Міріам Ореманс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Сандра Клейнова і Магдалена Малеєва.

Сільвія Фаріна і Ріта Гранде виграли титул, перемігши у фіналі пару Кара Блек і Крісті Богерт з рахунком 7–5, 7–6(7–2).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 ITF doubles results page 

Парний розряд
Heineken Trophy, парний розряд